Пятиле́тка () — населенные пункты Иглинского района Республики Башкортостан.

 Пятилетка — деревня в Ауструмском сельсовете
 Пятилетка — село в Надеждинском сельсовете